INIA son las siglas de:

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile.
 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria de España.
 Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú.
 Instituto Nacional de Agraria de Colombia (INAC) Colombia.
 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay.
 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Venezuela.
 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador